Анабель Медіна Гаррігес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Сільвія Солер-Еспіноса. 
Кая Канепі виграла титул, у фіналі перемігши Карлу Суарес Наварро з рахунком 3–6, 7–6(8–6), 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Р Вінчі
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Н Братчикова
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Моріта
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= МЖ Келер
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Я Ґайдошова
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Б Луш
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Н Петрова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= П Цетковська
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= О Панова
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Г Вотсон
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Л Градецька
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= В Кінґ
| RD1-score13-1=66
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ю Ларссон
| RD1-score14-1=78
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=0

| RD1-seed15=LL
| RD1-team15= С Стівенс
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= К Канепі
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р Вінчі
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= МЖ Келер
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=62
| RD2-score03-2=r
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Н Петрова
| RD2-score04-1=77
| RD2-score04-2= 
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= П Цетковська
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Г Вотсон
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= В Кінґ
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= К Канепі
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р Вінчі
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= Н Петрова
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03=4
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= К Канепі
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р Вінчі
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=6
| RD4-team02={{nowrap| К Канепі}}
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=7| RD4-score02-3= 
}}

 Нижня половина 

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливий лузер 
  Слоун Стівенс'''

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

жінки, одиночний розряд
Estoril Open